Țăranu (oder Taranu) ist der Familienname folgender Personen:

 Cornel Țăranu (* 1934), rumänischer Komponist
 Ion Țăranu (1938–2005), rumänischer Ringer
 Thomas Taranu (* 1987), deutscher Kunstturner